Saint-Gratien kan syfta på:
 Saint-Gratien, Somme
 Saint-Gratien, Val-d'Oise